Dudás est un nom hongrois. Il est porté par :
 János Dudás (1911-1979), footballeur international hongrois,
 József Dudás (1912-1957), homme politique hongrois.
  (1902-1972), évêque de l'Église grecque-catholique hongroise.
 Zoltán Dudás (1933-1989), footballeur international hongrois.

Homonymie de patronyme